Concha - dos moluscos
Concha (cantora)
Concha (utensílio)
Concha (faraó)

Localidades 

Praia da Concha - em Itacaré

Desambiguação